Густав Адольф Варнек (; 6 марта 1834, Наумбург, Пруссия — 26 декабря 1910, Галле, Германская империя) — немецкий протестантский , , профессор, доктор богословия, основатель миссиологии.

Биография 
Изучал богословие на теологическом факультете университета Галле. Во время учёбы стал членом христианской студенческой ассоциации.

С 1858 по 1862 год преподавал в качестве частного репетитора в Эльберфельде и заведовал там детским домом. Там же связался с ведущими представителями Рейнского миссионерского общества, но из-за своего слабого здоровья сначала занял должность помощника проповедника. С 1863 года служил архидиаконом в Доммиче близ Торгау. Во время австро-прусской войны был проповедником.

В 1871 году Варнек получил докторскую степень в Йенском университете.

Работал учителем в миссионерской духовной семинарии. В 1874 году основал первый немецкий миссиологический журнал Allgemeine Missionszeitschift , написал ряд научных статей, брошюр и книг. Кроме того, в 1885 году участвовал в создании Немецкого комитета протестантских миссий, занимая должность секретаря до 1901 года.

В 1892—1903 годах опубликовал свой основной пятитомный труд «Доктрина евангелической миссионерской работы». В университете основал миссионерский семинар.

С 1896 по 1908 год заведовал первой кафедрой миссиологии в университете Галле.

В 1910 году Г. Варнек, который считается основателем протестантской миссиологии, был предложен шведскими миссионерскими обществами на соискание Нобелевской премии по литературе. Творчество Варнека определялось протестантским духом борьбы и антикатолической позицией.

Избранные публикации 
 Missionsstunden, Bd. 1: Die Mission im Lichte der Bibel. 1878
 Die gegenseitigen Beziehungen zwischen der modernen Mission und Kultur. 1879
 Die christliche Mission : ihre sachliche Begründung und thatsächliche Ausführung in der Gegenwart. 1879
 Abriß einer Geschichte der protestantischen Missionen. 1882
 Missionsstunden, Bd. 2: Die Mission in Bildern aus ihrer Geschichte. 1884
 Protestantische Beleuchtung der römischen Angriffe auf die evangelische Heidenmission. 1884-85
 Welche Pflichten legen uns unsere Kolonien auf?. 1885
 Die Mission in der Schule. Ein Handbuch für Lehrer. 1887
 Die Stellung der evangelischen Mission zur Sklavenfrage. 1889
 Evangelische Missionslehre. 1892, modernisierte Ausgabe 2015
 Werner Raupp: Mission in Quellentexten. Geschichte der Deutschen Evangelischen Mission von der Reformation bis zur Weltmissionskonferenz Edinburgh 1910, Erlangen/Bad Liebenzell 1990, S. 364—378 (Einl., Quellenauszüge, Lit.).

Кроме богословских сочинений, в том числе «Unterscheidungslehren der verschiedenen christlichen Bekenntnisse» (11 изд. 1884) и «Die Christliche Kirche an der Schwelle des Irenäischen Zeitalters» (1860), Г. Варнек оставил «Reise nach Ostindien» (1854—1856) и сборник памятников тамильской литературы — «Bibliotheca tamulica» (1854—1865).

Примечания

Литература 
 Werner Raupp (Hrsg.): Mission in Quellentexten. Geschichte der Deutschen Evangelischen Mission von der Reformation bis zur Weltmissionskonferenz Edinburgh 1910, Erlangen/Bad Liebenzell 1990, p. 364—378
 Werner Raupp: Gustav Warneck. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), Vol. 13, * Herzberg: Bautz 1998 (ISBN 3-88309-072-7), col. 359—371
 Werner Raupp: Art.: Warneck, Gustav Adolf, in: Neue Deutsche Biographie (NDB), Vol. 27, Berlin: Duncker & Humblot 2020, p. 431—432.

Ссылки 
 Gustav Warneck
 Gustav Warneck

Христианские миссии
Протестантские богословы
Персоналии:Йенский университет
доктора богословия
Номинанты Нобелевской премии по литературе
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Выпускники Галле-Виттенбергского университета